Hrvatska:
 Trnovac (Gospić), gradsko naselje Gospića
 Trnovac (Velika), naselje u općini Velika
 Trnovac Glinski, gradsklo naselje Gline, Sisačko-moslavačka županija
 Trnovac Sokolovački, naselje u općini Sokolovac, Koprivničko-križevačka županija

BiH:
 Trnovac (pritoka Vrbanje), pritoka Vrbanje
 Trnovac (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Trnovac (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Trnovac (brdo u Tuzli), brdo u Tuzli
 Trnovac (groblje u Tuzli), groblje u Tuzli

Makedonija:
 Trnovac (Makedonija), naselje u općini Kratovo

Vidi još 

Trnovec